Pavel Kohout je jméno několika významných osob:

 Pavel Kohout (* 1928) – český básník, spisovatel a dramatik
 Pavel Kohout (ekonom) (* 1967) – český ekonom a publicista
 Pavel Kohout (varhaník) (* 1976) – český varhanní interpret